I. Albert (kb. 940/50-1010) namuri gróf
 I. Albert (kb. 1100–1170) szász herceg, ugyanezen a néven brandenburgi őrgróf
 I. Albert (1255–1308) német király, ugyanezen a néven osztrák herceg is
 I. Albert (1336–1404) bajor herceg, Hainaut, Holland és Zeeland grófja
 I. Albert (1397–1439) magyar király (1437–1439), ugyancsak I. Albert néven cseh király, V. Albertként osztrák herceg (1404–1439), II. Albertként német király (1438–1439)
 I. Albert (1490–1568) porosz herceg
 I. Albert (1828–1902) szász király
 I. Albert (1848–1922) monacói herceg, tengerbiológus, az MTA tagja
 I. Albert (1867–1952) Thurn und Taxis hercege
 I. Albert (1875–1934) belga király

Lásd még
 I. János Albert lengyel király
 Első albert-i csata, az első világháború egyik csatája